Cásate conmigo puede referirse a:

Cásate conmigo, docurreality emitido en Chile;
Cásate conmigo, serie de televisión surcoreana;
Cásate conmigo, serie de televisión cuyo título original es 18 to Life;
Cásate conmigo, serie de televisión mexicana;
Casate conmingo película estadounidense